1990-91 est la seizième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  jusqu'au . L'équipe de Djurgårdens IF remporte aussi bien la saison régulière que les séries éliminatoires.

Saison régulière 
La saison est composée de deux phases successives :
 Vingt-deux matchs joués avec les douze équipes,
 Dix-huit matchs de plus joués avec les dix meilleures équipes de la première phase.

Les deux équipes éliminées de la première phase joue en Allsvenskan pour conserver leur place.

Classements 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Première phase

Deuxième phase

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Meilleurs joueurs de la saison

Séries éliminatoires 
À la suite de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les  visant le trophée Le Mat.

Playoff 
Les deux premiers tours se jouent au meilleur des trois matchs – deux victoires suffisent pour emporter la série – alors que la finale est jouée au meilleur des cinq rencontres – cinq victoires sont nécessaires pour remporter le trophée Le Mat.

Djurgårdens IF fête son centenaire en remportant les deux titres de la saison dont le trophée Le Mat trois matchs à zéro.

Allsvenskan et Kvalserien

Trophées 
Trophée Le Mat : Djurgårdens IF
 Guldpucken : Thomas Rundqvist, Färjestads BK
 Guldhjälmen : Håkan Loob, Färjestads BK
 Årets rookie : Tommy Söderström, Djurgårdens IF
 Guldpipan : Börje Johansson
 Équipe-type suédoise des journalistes (ouverte aux expatriés) : Rolf Ridderwall (Boro-Vetlanda, division 2) ; Nicklas Lidström (Västerås IK) - Thomas Eriksson (Djurgårdens IF) ; Mats Sundin (Nordiques de Québec, LNH) - Thomas Rundqvist (Färjestads BK) - Håkan Loob (Färjestads BK).

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel 
  Swehockey.se — statistiques officielles

1990-1991
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 1990
1991 en Suède